Lincoln Park School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln Park School (Indiana), ID-Nr. 09000424
 Lincoln Park School (North Carolina), ID-Nr. 97000167